Russell Kennedy (ur. 7 października 1991 w Truckee) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Canmore Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 25 listopada 2009 roku, podczas zawodów US Super Tour w amerykańskiej miejscowości West Yellowstone, gdzie zajął 55. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 grudnia 2012 roku w Québec, gdzie w sprincie drużynowym w parze z Alexisem Turgeonem zajęli 23. miejsce. Indywidualnie zadebiutował 8 grudnia 2012 roku również w Québec, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 45. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 16 lutego 2019 w Cogne, gdzie w spricie stylem dowolnym uplasował się na 12. pozycji.

Kennedy jest absolwentem Athabasca University.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991